Tabidse ist der Familienname folgender Personen:

 Galaktion Tabidse (1891–1959), georgischer Schriftsteller
 Jimmy Tabidse (* 1996), georgischer Fußballspieler
 Tizian Tabidse (1895–1937), georgischer Dichter